Por Langley pode estar à procura de:

Pessoas
Edmundo de Langley
Francis Langley
Gill Langley
Samuel Pierpont Langley

Localidades
Langley (Colúmbia Britânica)
Langley (Oklahoma)
Langley (Washington)
Ou ainda:
Langley Park

Outros
Classe Langley
3866 Langley
Asuka Langley
Asuka Langley Soryu
USS Langley (CV-1) - o primeiro porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América;
USS Langley (CVL-27) - um porta-aviões ligeiro, também da Marinha dos EUA, que participou na Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação